Киселёвское сельское поселение — муниципальное образование в Заветинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Киселёвка.

История 
Село Кисилёвка, которое ныне является административным центром Киселёвского сельского поселения, было образовано в 1849-1850 гг. возле реки Акшибай. Получило своё название в честь графа Павла Дмитриевича Киселёва, который был крупным государственным и военным деятелем эпохи императора Николая I.

До Октябрьской революции село Кисилёвка являлось центром волости и входило в состав Черноярского уезда Астраханской губернии. Здесь же размещалось волостное правление, а также тюрьма, церковь, мужская и женская школы.

Во время Гражданской войны в Кисилёвке произошло столкновение между сторонниками и противниками советской власти. Осенью 1918 года местные казаки разгромили местный большевистский волостной исполнительный комитет. Весной 1920 года район был занят войсками Красной армии.

В середине 1920-х годов в Кисилёвке было организовано товарищество по совместной обработке земли (сокращённо — ТОЗ).

В октябре 1929 года в селе был организован первый колхоз. В 1935 году в нём появились первые тракторы.

В 1930 году здесь была построена начальная школа.

Летом 1942 года, во время Второй мировой войны, район был оккупирован немецкими и румынскими войсками. В конце декабря того же года они были вытеснены частями 91-й стрелковой Мелитопольской дивизии.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Заветинского района